Ostroróg est un toponyme et patronyme polonais.

Patronyme 

 Stanisław Julian Ostroróg (1836-1890), photographe polonais, sous la marque Walery.
 Stanisław Julian Ignacy Ostroróg (1863-1929), photographe britannique actif à Paris, marque Waléry.
 Léon Ostroróg (1867-1932), diplomate né à Paris, d'origine polonaise.
 Stanislas Ostroróg (1897-1960), diplomate français.

Toponyme 

 Ostroróg, ville de la Voïvodie de Grande-Pologne et du powiat de Szamotuły ;
 Ostroróg, gmina mixte du powiat de Szamotuły ;
 Ostroróg, un village polonais de la gmina de Gostyń ;
 Ostroróg, une localité polonaise de la gmina mixte de Czaplinek en voïvodie de Poméranie-Occidentale.

Voir aussi 
 Liste des familles nobles de Pologne